Harry Smith může být:

 Harry Smith (botanik) (1935–2015) – britský botanik
 Harry Everett Smith (1923–1991) – americký polyhistor
 Harry Scott Smith (1883–1957) – americký entomolog